Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de l'Hydre mâle, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Hydre mâle
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 
 
 

Hydre male